Ла-Шапе́ль-Юлле́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний схід від Нанта, 50 км на північний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Ла-Шапель-Юллен, Шазе-Анрі, Комбре, Грюже-л'Опіталь, Ноелле, Пуансе, Ла-Прев'єр, Сен-Мішель-е-Шанво, Ле-Трамбле i Вергонн було об'єднано в новий муніципалітет Омбре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Шапель-Юллен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Юллен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара